Богорский

 Богорский, Фёдор Митрофанович (1868—?) — российский и украинский военный деятель.
 Богорский ботанический сад — старейший и крупнейший ботанический сад Индонезии, один из самых старых и крупных в мире.
 Богорский зоологический музей — музей, который находится рядом с главным входом Богорского ботанического сада в городе Богор, Индонезия.